Labopidea är ett släkte av insekter. Labopidea ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Labopidea